Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Pulsbreedtemodulatie
 J.A. Pengel International Airport, een luchthaven in Suriname, met IATA-code PBM
 Paul Bird Motorsport, een Brits motorraceteam
 Martin PBM Mariner, een vliegboot, in militair gebruik tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
 Pingat Bakti Masyarakat, een Maleisische onderscheiding
 Portable bitmap, een monochrome versie van het Netpbm-bestandsformaat
 Peak Bone Mass, een indicator voor de gezondheid van het skelet

Zie ook 
 Play-by-email role playing games, soms afgekort als PBM-spel